Yngling kan henvise til flere begreber:

 Yngling (bådtype)
 Yngling (plante)
 Yngling (person) – ældre betegnelse for en ung mand, der også bruges i foreningsidræt som aldersbetegnelse for ungdomsspillere før de bliver seniorer.
 Yngling (slægt). Sagaen om den hedder Ynglingesaga